— японская фамилия. Известные носители:

 Мимура, Ёко (род. 1968) — японская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 1998 года.
 Мимура, Какуити (1931—2022) — японский футболист.